Jedynak – dziecko bez rodzeństwa
 Dom Towarowy Jedynak w Bydgoszczy

Nazwisko
 Andrzej Jedynak – inżynier, polityk
 Bonifacy Jedynak – generał brygady 
 Jan Henryk Jedynak – działacz ludowy 
 Janusz Jedynak – piłkarz, obecnie trener 
 Józef Jedynak – gajowy 
 Radosław Jedynak – polski szachista 
 Tadeusz Jedynak